Боб и Майк Брайаны — победители турнира.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Отказ)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)

<li> ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
<li>  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Полуфинал)
<li>  Ненад Зимонич /  Александр Пейя (Второй раунд)
<li>  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Финал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2016